Termin  ima više značenja.

 6-karboksitetrahidropterinska sintaza, enzim
 QUED/M, tekst editor